Фёдор Ма́слов: